Paragrodiaetus är ett släkte av fjärilar. Paragrodiaetus ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Paragrodiaetus